M 94 bzw.M-94 steht für:

 Messier 94, Spiralgalaxie M 94
 M-94 (Chiffrierzylinder)

M94